André Merlaux
Ruisseau des Merlaux